Delobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Hector Delobbe (1861–1931), belgischer Offizier
 François-Alfred Delobbe (1835–1920), französischer Maler